Österås kan avse: 

 Österås – en ort i Sollefteå kommun
 Österås (stadsdel) –  en stadsdel i Åbo 
 Østerås – ett område i Bærums kommun i Norge (inom tätorten Oslo)
 Österås gård – Ekerö kommun
 Österås IP – en arena för fotboll i Hässleholm

Se även
Österåsen